BUD se može odnositi na:

 Budesonid, lek
 Budweiser, marka piva